Brainiac steht für:

 Brainiac (Originaltitel Brainiac: Science Abuse), eine britische Infotainmentsendung
 Brainiac (Comicfigur), eine Comicfigur